Equator kan zijn:

 Een denkbeeldige lijn op een bol voorwerp, zoals de evenaar op de aarde
 de equator waarmee in de anatomie van de mondholte de grens van het tandvlees wordt aangeduid
 Een stripreeks genaamd Equator, geschreven en getekend door Daniel Henrotin:
 Fugro Equator, een onderzoeksschip van Fugro.

Zie ook 
 Ecuador